Азербайджанский технологический университет — государственное высшее образовательное учреждение, осуществляющее подготовку инженеров-механиков, инженеров-технологов в области пищевой, легкой и текстильной промышленностей.

История 
В 1981 году на базе Кировобадского филиала Азербайджанского политехнического института по инициативе руководителя республики Гейдара Алиева был создан Азербайджанский технологический институт. В 2000 году приказом министерства образования Азербайджанской Республики был преобразован в Азербайджанский технологический университет.

Университет публикует газету «Технолог» с 1983 года и бюллетень «Научные новости» с 2004 года. С целью изучения деятельности Гейдара Алиева в университете функционирует Школа Гейдара Алиева. В университете также создан музей, отражающий ее историю. Азербайджанский технологический университет был сертифицирован в 2007 году и аккредитован Комиссией Министерства образования Азербайджанской Республики.

В настоящее время в состав университета входят 4 факультета и 19 кафедр. Обучение проводится по 37 специальностям.

Факультеты и кафедры 

Технология товаров потребления и экспертиза:
 Информатика и телекоммуникация
 Физика и химия
 Административное управление
 Технология товаров народного потребления
 Безопасность жизнедеятельности

Экономика и управление:
 Управление бизнесом
 Экономика промышленности
 Маркетинг
 Физическая культура и спорт

Технология пищевых производств и туризм:
 Высшая математика
 Философия и история
 Технология пищевых продуктов
 Технология общественного питания и туризм
 Языки

Стандартизация и технологические машины:
 Механика
 Стандартизация и сертификация
 Автоматика и управление
 Процессы и аппараты пищевых производств
 Машиностроение и организация движения

Отделы и центры 

 Отдел образования

Кафедрами отдела являются:
Отдел обслуживания преподавателей, отдел подготовки молодых преподавателей, секция практики и карьеры, отдел дополнительного образования.

 Информационный центр библиотеки

 Центр науки и внешних связей

 Научно-исследовательский отдел

 Отдел электронных услуг и информации

 Центр дистанционного и заочного обучения

 Центр устойчивого развития и образовательных технологий

 Бухгалтерский учет и экономический анализ

 Пресс-служба

 Отдел снабжения и технического обслуживания

 Департамент сельского хозяйства

 Отдел обеспечения качества

 Отдел военной мобилизации

Студенческое научное общество  

Студенческое научное общество служит развитию науки как общественного самоуправляющегося органа, основанного на общих интересах студентов и мастеров, которые активно участвуют в исследовательской работе. Студенты и магистры университета могут стать его членами.

Основными задачами ТИК являются:

  Формирование инициатив научного творчества;

  повышение качества подготовки специалистов, поощрение углубленного изучения изучаемых предметов;

 Формирование научного и научно-педагогического кадрового резерва.

Универсальный совет ТИК объединяет и координирует деятельность всех факультетов Университета.

Материально- техническая база 
В университете имеется библиотека, научно-исследовательские лаборатории, вычислительно-информационный центр, медпункт, 3 пищеблока, спортивный зал (площадью около 1000 м²) и студенческий городок. Библиотека университета насчитывает около 500 тысяч экземпляров различных изданий.

Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество в области высшего образования,университет осуществляет в соответствии с Законодательством Азербайджанской Республики и международными соглашениями, участником которых является Азербайджанская Республика. Учебный процесс в Университете организован в соответствии с Европейской кредитной системой. Правила организации кредитной системы утверждаются Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Как предусмотрено Законом об образовании Азербайджанской Республики и в соответствии с его сферами деятельности, Университет может устанавливать прямые отношения с научными и образовательными учреждениями, организациями, международными организациями и фондами зарубежных стран, заключать двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве, присоединиться к правительственным и неправительственным организациям и реализовать другие формы сотрудничества.

Университет имеет право реализовывать международные и совместные образовательные проекты, проводить международные совместные научные и образовательные конференции, симпозиумы, обмен студентами и академическими кадрами и заниматься подобными видами деятельности в соответствии с нормами, определяемыми надлежащими нормативными правовыми актами.

Университет может создавать филиалы и представительства, исследовательские центры и фонды в пределах и за пределами Азербайджанской Республики в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Азербайджанской Республики в целях повышения качества работы университета и расширения международных связей.

Руководство 

 Акиф Сулейманов - ректор университета.

13 марта 2013 года, по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Т.Е. Акиф Шамиль оглы Сулейманов был назначен ректором Азербайджанского технологического университета.

Проректоры

 Багиров Рауф - проректор по общим вопросам
 Исмаилов Вугар - проректор по учебной работе
 Юсифов Сабухи - проректор по науке и технике
 Тагиев Адил - Проректор по административным и вопросам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Технологические университеты
Университеты Гянджи
Высшие технические учебные заведения Азербайджана
1981 год в Азербайджане